Rangs militars:
 Mariscal de camp, màxim grau dels exèrcits on es fa servir, per damunt del de general o de coronel general
 Mariscal de França, alta distinció militar francesa
 Mariscal de l'Aire, rang d'oficial de la RAF 
 Mariscal de la Unió Soviètica, màxima graduació de la Unió Soviètica 
 Mariscal d'Itàlia, rang del Reggio Esercito 
 Mariscal de Camp (Regne Unit)
 Mariscal de la Reial Força Aèria, màxim rang a la RAF 
 Mariscal de Camp (Alemanya)
 Mariscal en cap o Cap Mariscal, graus superiors de l'Exèrcit Roig establerts el 1943
 Mariscal de Polònia, màxim rang de l'exèrcit polonès
 Mariscal del Reich
 Biografies:
 Josep Mariscal i Montoliu, futbolista 
 Vicente Mariscal Romero, periodista, productor i locutor de ràdio
 Margarita Mariscal de Gante Mirón, política i jurista espanyola
 Xavier Mariscal, dissenyador gràfic 
 Miscel·lània:
 Bastó de Mariscal, vara estreta i curta portada per oficials militars d'alt rang com a part de l'uniforme
 Estrella de Mariscal, distintiu de rang addicional per als mariscal s de les Forces Armades Soviètiques 
 Museu Gran Mariscal d'Ayacucho, museu a Cumaná (Veneçuela) dedicat a la vida i obra d'Antonio José de Sucre
 Mariscal (plat), plat de mariscs de la cuina xilena